Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1992
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1992
Tennis en avril 1992
Tennis en mai 1992